

Ф'є — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна

Ф'є — громада в кантоні Во